NGC 1476 (другие обозначения — ESO 249-24, MCG -7-9-1, AM 0350-444, IRAS03504-4440, PGC 14001) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Часы. Открыта Джоном Гершелем в 1835 году. Описание Дрейера: «довольно тусклый, маленький объект, вытянутый в позиционном угле 90°, более яркий в середине».

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

1476
Часы (созвездие)